Pawl steht für:

 Pawl (Rennwagen), US-amerikanischer Chassis-Hersteller im Rennwagenbau

Pawl ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Pawl (1928–2013), US-amerikanischer Jazzmusiker und Geschäftsmann